Swannington – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Swannington – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)